Central Intelligence Agency, de Amerikaanse inlichtingendienst voor het buitenland
 Aeroporto di Roma Ciampino, een Italiaanse luchthaven
 C.I.A. (band), een Amerikaanse hiphopgroep
 C.I.A. (label), een muzieklabel